Гречко — українське прізвище, а також похідні від нього поняття.

Персоналії
 Гречко Андрій Антонович ( 1903 —  1976) — радянський воєначальник та державний діяч, міністр оборони СРСР, маршал Радянського Союзу.
 Гречко Віктор Васильович ( 1922 — 1992) — український вчений-правознавець.
 Гречко Георгій Михайлович ( 1931-2017) — радянський космонавт.
 Гречко Дмитро Миколайович (1970—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гречко Іван (1929) — львівський колекціонер, сподвижник і пропагандист української мистецької спадщини, мирянський діяч, мистецтвознавець.

Інше
 3148 Гречко () — астероїд головного поясу

Див. також 
 Гречка

Українські прізвища
Прізвища на -ечко